Horvátország
 Starin, falu Szagyolca községben, Verőce-Drávamente megyében

 Magyarország
Starin Drávasztára község horvát neve Baranya megyében a Sellyei járásban